Sezon (1972/1973) był 70. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły  spadły do drugiej ligi. Tytuł obroniła drużyna Újpesti Dózsa SC. Tytuł króla strzelców zdobył Ferenc Bene, który w barwach Újpesti Dózsa SC strzelił 23 gole.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej